Лебяжинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Лебяжинский сельсовет — в Егорьевском районе Алтайского края.
 Лебяжинский сельсовет — в Павловском районе Алтайского края.
 Лебяжинский сельсовет — в Камызякском районе Астраханской области.